Fundação John Templeton
Prêmio Templeton
Ty Templeton

Localidades

Templeton (Califórnia)
Templeton (Iowa)
Templeton (Massachusetts) 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes